Нурдаль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нурдаль, Бертиль (1917—1998) — шведский футболист, играл на позиции защитника.
 Нурдаль, Кнут (1920—1984) — шведский футболист, полузащитник, чемпион Олимпийских игр.
 Нурдаль, Томас (род. 1946) — шведский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1970.